Chrysonilia är ett släkte av svampar. Chrysonilia ingår i familjen Sordariaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chrysonilia